Sin Cara (co oznacza w języku hiszpańskim "bez twarzy") – postać występująca we wrestlingu, w brandzie WWE, w którą wcielało się dwóch zawodników:
 Luis Ignascio Urive Alvirde (ur. 1982), znany też jako też jako Místico
 Jorge Arias (ur. 1977), występujący wcześniej jako Incognito, obecnie znany pod pseudonimem Hunico